Pilgrimage ("pellegrinaggio in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 The Pilgrimage cortometraggio muto del 1912 prodotto dalla Kalem
 Pellegrinaggio (Pilgrimage) – film del 1933 diretto da John Ford
 Pilgrimage – film del 1972 diretto da Beni Montresor
 Pilgrimage – film del 2001 diretto da Werner Herzog
 Terre selvagge (Pilgrimage) – film del 2017 diretto da Brendan Muldowney

Musica 
 Pilgrimage – album dei Wishbone Ash del 1971
 Pilgrimage – album degli Zed Yago del 1989
 Pilgrimage – album di Robert Gass del 1990
 Pilgrimage – album di Michael Brecker del 2007
 Pilgrimage – album degli Om del 2007